Reign of Fire (album), een album van  Capleton
Reign of Fire (film), een film uit 2002.
Reign of Fire (videospel), een videospel gebaseerd op deze film